Crawford Corners ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crawford Corners (New Jersey)
 Crawford Corners (Ohio)
 Crawford Corners (Pennsylvania)